Заната́ — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Батлухский“».

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северу от районного центра села Хебда.

Население

Известные уроженцы 
 Давудов Омар Малаевич — доктор исторических наук, профессор.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района